Biografies:
 Antoni Calonge Fontcuberta (Caldes de Montbui, 1956 - Barcelona, 1988), dibuixant català
 Francisco de Diego Calonge (Chinchón, 1938 - Madrid, 2019) científic, botànic i divulgador científic espanyol
 Toponímia:
 Calonge (Santanyí), llogaret del terme de Santanyí, a Mallorca
 Calonge i Sant Antoni, municipi de la comarca del Baix Empordà
 Calonge de Mar o Sant Antoni de Calonge, un dels dos nuclis del municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà
 Calonge de Segarra, municipi de l'Alta Segarra a l'extrem nord de la comarca de l'Anoia